Fabritius este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 August Fabritius (1857-1945), oculist sas
 Bernd Fabritius (n. 1965), politician german
 Carel Fabritius (1622-1654), pictor neerlandez
 Juliana Fabritius-Dancu (1930-1986), pictoriță, etnografă, istorică de artă și scriitoare de origine sasă
 Karl Fabritius (1826-1881), politician, teolog și istoric sas transilvănean